FUT (Followup To)
 Fifa Ultimate Team (tryb rozgrywki z serii gier komputerowych: FIFA 11, FIFA 12, FIFA 13 oraz FIFA 14)
 kod lotniska IATA dla Pointe Vele

en:FUT
eo:FUT
fr:FUT